

Codici 
 zsl – codice ISO 639-3 della lingua dei segni zambiana

Sigle
 ZSL – sigla del Zjednoczone Stronnictwo Ludowe: Partito Popolare Unito della Polonia
 ZSL – Sigla per Zona a Sosta Limitata